Лига Арабского залива 2013/2014 годов () —
39-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Чемпионский титул защищает клуб «Аль-Айн». Сезон начался 14 сентября 2013 года и завершился 18 мая 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник fifa.com

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на сайте goalzz.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2012/2013
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2013 году
Спорт в ОАЭ в 2014 году